Die Prva Liga FBiH 2013/14 war die insgesamt 19. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 14. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 2013 und endete am 31. Mai 2014.

Meister wurde der FK Sloboda Tuzla.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2014/15 auf, während die letzten zwei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de
 futbol24.com

2013
Fußballsaison 2013/14